German Open 2009 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2009 (10-Ball)
 German Open 2009 (Badminton)